В парному розряді жіночого тенісного турніру Queensland Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Кончіта Мартінес і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Шеннен Маккарті і Кімберлі По-Мессерлі 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Кончіта Мартінес /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (2-ге коло)
 Клаудія Порвік /  Андреа Стрнадова (2-ге коло)
 Відсутня

 Розалін Нідеффер /  Джулі Річардсон (2-ге коло)
 Алексія Дешом-Баллере /  Флоренсія Лабат (півфінал)
 Рейчел Макквіллан /  Нелле ван Лоттум (1-ше коло)
 Каріна Габшудова /  Барбара Ріттнер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brisbane International